Пехелагартеро 1. Сексион има више значења:

 Пехелагартеро 1. Сексион, Гпе. Викторија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Ел Аројито (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Ел Филеро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Лос Пинос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Нуево Прогресо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Платаформа (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 1. Сексион, Чичонал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику